Der Begriff Gustavsruh bezeichnet:

 einen Wohnplatz der Stadt Wittstock/Dosse, Lkr. Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg; siehe Gustavsruh (Wittstock/Dosse)
 einen Gemeindeteil von Gerswalde, Lkr. Uckermark, Brandenburg; siehe Gustavsruh (Gerswalde)